Schtscherba ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Wladimirowitsch Schtscherba (1880–1944), russisch-sowjetischer Sprachwissenschaftler
 Wital Schtscherba (* 1972), weißrussischer Turner